Франтішек Славік — чеський мінералог, геохімік і петрограф, засновник чехословацької геохімічної школи.
 Ян Славік — чеський історик і публіцист
 Славік Крикливий (1976, Київ) — професіональний бальний танцюрист, що спеціалізується в латиноамериканських танцях.